Grand Prix van België (Libre), de Grand prix van België volgens de regels van de Formule Libre (tussen 1922 en de Tweede Wereldoorlog)
 Grand Prix Formule 1 van België
 Grand Prix-wegrace van België (motorracen op de weg)
 Grand Prix Moto X van België (motorcross)
 Grand Prix Supermotard van België (combinatie motorcross/wegrace)